Niemcy:
 Gschwend – dzielnica Eggenfelden
 Gschwend – dzielnica Pfarrkirchen
 Gschwend – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb

Osoby:
 Hanspeter Gschwend – szwajcarski pisarz

Zobacz też:
 Geschwenda
 Gschwendt
 Gschwent